Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Elena Likhovtseva remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Naoko Kijimuta et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1997
Gold Coast
Tennis en Australie en 1997
Tennis en janvier 1997